Kim Christensen, atleta danese
Kim Christensen, calciatore danese (n. 1979)
Kim Christensen, calciatore danese (n. 1980)